Cinema:
 The Intruder (pel·lícula de 1953), pel·lícula britànica dirigida per Guy Hamilton
 The Intruder (pel·lícula de 1962), pel·lícula estatunidenca dirigida per Roger Corman
 Intruder (pel·lícula de 1989), pel·lícula estatunidenca dirigida per Scott Spiegel
 La intrusa (títol original The Intruder), pel·lícula britànico-canadenca de 1999 dirigida per David Bailey
 The Intruder (pel·lícula de 2019), pel·lícula estatunidenca dirigida per Deon Taylor